Jerzy Mecwaldowski – polski iluzjonista
 Wojciech Mecwaldowski – polski aktor